West Milton ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 West Milton (New York)
 West Milton (Ohio)
 West Milton (Pennsylvania)
 West Milton (Vermont)

im Vereinigten Königreich:
 West Milton (Dorset), England